

Patronyme 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

Personnalités portant ce patronyme 

 Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838), zoologiste français, fils de Nicolas Desmarest.
 Ernest Desmarest (1815-1901), avocat et homme politique français.
 Eugène Desmarest (1816-1889), entomologiste français, fils de Anselme Gaëtan Desmarest.
 Henry Desmarest (1661-1741), musicien français.
 Louis-François Desmarest (1814-1882), architecte français.
 Marie-Anne Desmarest (1904-1973), écrivain français.
 Nicolas Desmarest (1725-1815), géologue français.
 Thierry Desmarest (1945-), ingénieur et chef d'entreprise français.

Autres personnalités désignées par ce patronyme 
Desmarest peut aussi désigner :
 Desmarest (1703-1770), architecte français lauréat du grand prix de l'Académie royale d'architecture (ancêtre du prix de Rome) ;
 Mademoiselle Desmarest, pseudonyme d'Angélique Mesnier, comédienne, épouse de l'acteur Philandre.

Lien externe 
 

Patronyme picard
Patronyme normand